Francuska:
 Aisne (departman)
 Aisne (rijeka), lijeva pritoka rijeke Oise.